

Leśnictwo 
bór – las iglasty
 bór bagienny – typ siedliskowy lasu
 bór mieszany bagienny – typ siedliskowy lasu
 bór mieszany świeży – typ siedliskowy lasu
 bór mieszany wilgotny – typ siedliskowy lasu
 bór sosnowy

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 43, w tym 4 podstawowe
 Bór – część miasta Brzeszcze
 Bór – część miasta Częstochowa
 Bór – część miasta Hel
 Bór – część miasta Kielce
 Bór – część miasta Nowy Targ
 Bór – część miasta Skarżysko-Kamienna
 Bór – część miasta Sosnowiec

Miejscowości na Ukrainie 
 Bór – wieś w rejonie złoczowskim (obwód lwowski)

Miejscowości na Białorusi 
 Bór – dawny folwark w obwodzie mińskim, w rejonie miadzielskim, w sielsowiecie Budsław.
 Bór – dawny folwark w obwodzie witebskim, w rejonie dokszyckim, w sielsowiecie Porpliszcze.
Bór – dawny folwark w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Hołubicze.
Bór – dawny chutor w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Jazno. Inna nazwa miejscowości – Bór Fursowski
Bór – dawny zaścianek w obwodzie witebskim, w rejonie szarkowszczyńskim, w sielsowiecie Bildziugi.

Inne 
 Bór – pseudonim Tadeusza Komorowskiego
 Bór – postać ze stworzonej przez J.R.R. Tolkiena mitologii Śródziemia
 Bór – rezerwat przyrody położony na terenie powiatu rzeszowskiego, w gminach Głogów Małopolski i Trzebownisko

Zobacz też 

 Bór Biskupi, Bór Kunowski, Bór Zajaciński, Bór Zapilski
 Roszki-Bór
 Bory, Borek, Bor

Linki zewnętrzne